Esclarmonda de Foix (Comtat de Foix, 1260 - Perpinyà, 1316), fou reina del Regne de Mallorca (1276-1285) i infanta del comtat de Foix. En quedar vídua es retirà a viure seguint els vots de l'orde mercedari. Per això, era venerada com a beata al si de l'orde de la Mercè.

Biografia 
Filla del comte Roger IV de Foix i la seva esposa, Brunissenda de Cardona. Era neta per línia paterna de Roger Bernat II de Foix i Ermessenda de Castellbò, i per línia materna de Ramon VIII de Cardona. Va ser batejada amb el nom de la seva besàvia, Esclarmonda la Major, qui fou arxidiaconessa dels càtars.

Tenia vint anys quan es casà el 4 d'octubre de 1275, a Perpinyà, amb l'hereu al tron de Mallorca, Jaume II. Aquest enllaç suposaria l'inici d'una aliança ininterrompuda entre la dinastia mallorquina i la casa dels Foix. D'aquest matrimoni van néixer sis fills: l'infant Jaume de Mallorca (1274-1330), l'infant Sanç I de Mallorca (1276-1324), l'infant Ferran de Mallorca (1278-1316), la infanta Elisabet de Mallorca (1280-1301), la infanta Sança de Mallorca (1282-1345) i l'infant Felip de Mallorca (1288-v1342).

El 1285, a conseqüència de la fugida del seu marit de Perpinyà, per tal d'evitar de garantir a Pere II de Catalunya-Aragó que no autoritzaria el pas de les tropes franceses pel Rosselló, fou feta presonera pel rei, ensems amb els seus fills; a la frontera fou alliberada gràcies al vescomte Ramon Folc (VI) de Cardona i del comte Arnau Roger I de Pallars.

Al costat del seu espòs, va residir a Perpinyà, on avui es conserva el Palau dels Reis de Mallorca. A Palma, van fixar la seva residència a l'Almudaina, i van tenir, a més, residències a Sineu, Manacor i Valldemossa.

En 1291 va fer vots privats i va viure com a beata terciària mercedària, essent-hi admesa pel superior general de l'orde Pere d'Amer. Va portar una vida virtuosa i morí amb fama de santedat. Cap al 1315 rebé, en custòdia, el seu net Jaume, futur rei Jaume III, a Perpinyà i de mans de Ramon Muntaner, fent-se càrrec de la seva tutela.

Va morir poc després a Perpinyà, al voltant dels 56 anys. Les seves restes romanen enterrades a la Catedral de Sant Joan de Perpinyà.

No se'n conserva cap retrat; no obstant això, Ramon Muntaner la descriu com una de les dones més sàvies i de millor vida, i de les més honestes.

L'ordre de la Mercè la venera com a beata i en celebra la festivitat el dia 22 d'octubre.

Família

Ascendents 
Filla del comte Roger IV de Foix i la seva esposa, Brunissenda de Cardona. Era neta per línia paterna de Roger Bernat II de Foix i Ermessenda de Castellbò, i per línia materna de Ramon Folc IV de Cardona. Fou germana del també comte Roger Bernat III de Foix. Portava el nom de la seva tia besàvia Esclarmonda de Foix, molt vinculada al catarisme.

Descendents 

Es casà el 12 d'octubre de 1272 a Barcelona amb l'infant i futur rei del regne de Mallorca Jaume II, que tenia dotze anys més que ella. D'aquest matrimoni nasqueren sis fills: 
 l'infant Jaume de Mallorca (1274 - 1330), que es feu frare franciscà i renuncià a la corona el 1299
 l'infant Sanç I de Mallorca (1276 - 1324), rei de Mallorca
 l'infant Ferran de Mallorca (1278 - 1316), pare de Jaume III de Mallorca
 la infanta Elisabet de Mallorca (1280 - 1301), que es casà amb l'infant Joan Manuel de Castella
 la infanta Sança de Mallorca (1282 - 1345), casada el 1304 amb Robert I de Nàpols
 l'infant Felip de Mallorca (1288-v1342), abat

Referències 

Beatificats mercedaris
Beats de Migdia-Pirineus
Beats catalans
Mercedàries
Reines consorts de la casa de Mallorca
Persones de l'Arieja
Comtes de Foix
Morts a Perpinyà
Religiosos catalans històrics
Nobles catalans històrics
Mercedaris catalans
Polítics catalans històrics
Polítics de la regió d'Occitània